Кода́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 130 км на захід від Ренна, 50 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2651 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 6721,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Кодан 
 [ Розташування муніципалітету Кодан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан